Sleepwalker oder Sleepwalkers (englisch „Schlafwandler“) steht für:

 Sleepwalker (Rapper), deutscher Rapper und Hip-Hop-Produzent
 The Sleepwalkers, Buch von Christopher Clark aus dem Jahr 2012, siehe Die Schlafwandler (Sachbuch)

Film und Fernsehen:
 Sleepwalker (1922), US-amerikanischer Stummfilm von Edward LeSaint (1922)
 The Sleepwalker, deutscher Titel Pluto der Schlafwandler, Zeichentrickfilm von Clyde Geronimi (1942)
 Sleepwalker (1984), britischer Horrorfilm von Saxon Logan
 Sleepwalkers, deutscher Titel Project Sleepwalker, US-amerikanische Fernsehserie (1997–1998)
 Sleepwalkers, siehe Schlafwandler (1992), US-amerikanischer Horrorfilm von Mick Garris
 Sleepwalker, deutscher Titel Der Schlafwandler, schwedischer Horrorfilm von Johannes Pinter (2000)
 The Sleepwalker, norwegisch-amerikanischer Spielfilm von Mona Fastvold (2014)
 Sleepwalker, Originaltitel von Schlafwandler (2017), US-amerikanischer Mysterythriller von Elliott Lester

Siehe auch:
 Schlafwandler
 Sleepwalk
 Sleepwalking